Europamästerskap 1985 kan avse:

Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1985
Europamästerskapen i fälttävlan 1985
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1985
Europamästerskapen i konståkning 1985
Europamästerskapet i basket för herrar 1985
Europamästerskapet i basket för damer 1985
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1985
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1985
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1985
Europamästerskapen i simsport 1985